Spawn (Signifie « Progéniture » en anglais) peut désigner :
Spawn, un personnage de comic créé par Todd McFarlane en 1992 ;
Spawn, un film adapté du comics, réalisé par Mark A.Z. Dippé en 1997 ;
Spawn, une série télévisée d'animation adaptée du comics, diffusée sur HBO entre 1997 et 1999 ;
Spawn, un jeu vidéo adapté du comics sur la console Game Boy Color en 1999.
Spawn: In the Demon's Hand, un jeu vidéo adapté du comics sur système d'arcade Naomi et Dreamcast en 2000.